Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Côte-Nord

Baie-Johan-Beetz

Baie-Trinité

Chute-aux-Outardes

Colombier

Franquelin

Havre-Saint-Pierre

L'Île-d'Anticosti

Les Escoumins

Longue-Pointe-de-Mingan

Longue-Rive

Pointe-Lebel

Rivière-au-Tonnerre

Rivière-Saint-Jean

Sainte-Anne-de-Portneuf

Saint-Augustin

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Côte-Nord
Histoire de la Côte-Nord
 Résultat